Новома́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Новомайская улица — улица в Самаре
 Новомайская улица — улица в Смоленске
 Новомайская улица — улица в Сызрани Самарской области

См. также 

 Майская улица